Benter ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Benter (* 1945), deutscher Ruderer
 Uwe Benter (* 1955), deutscher Ruderer und Olympiasieger
 Thorsten Benter (* 1962), deutscher Chemiker
 William Benter (* 1957), US-amerikanischer Profispieler 

Siehe auch:
 Bender
 Penter
 Penther